Каролина од Бранденбург-Ансбаха (Ансбах, 1. март 1683 - St James's Palace, 20. новембар 1737) била је супруга Џорџа II. Била је кћерка Јохана Фридриха, маркгрофа од Бранденбург-Ансбаха и Елеоноре Ердмуте од Сакс-Ајзенаха.

Породично стабло 

Рођени 1683.
Умрли 1737.
Династија Хоенцолерн